Бри Ларсън () е американска актриса и певица.

Биография

Избрана филмография 

 2009 – 2011 – „Съединени щати на Тара“ (United States of Tara)

Дискография

Награди и номинации

Източници

Външни препратки 
 
 

Общественици от Калифорния
Американски филмови продуценти
Американски актриси
Деца актьори
Американски певици
Американски поп певци
Носителки на награда BAFTA за най-добра актриса
Носители на Златен глобус
Носители на „Оскар“
Родени в Сакраменто